Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Mima Jaušovec e Virginia Ruzici che hanno battuto in finale Katja Ebbinghaus e Helga Masthoff 6-4, 5-7, 6-0.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (Campionesse)

  Laura duPont /  Kathy May-Teacher-Paben (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1978